Ti va di pagare? - Priceless – film del 2006 diretto da Pierre Salvadori
 Priceless – film del 2008 diretto da André Joseph
 Pricele$$ – film TV del 2010 diretto da Steve Cowan
 Priceless – dorama giapponese del 2012

Fumetti 
 Priceless – manhwa di Lee Young-you

Letteratura 
 Un amore senza prezzo (Priceless) – romanzo di Christina Dodd del 1992
 Priceless – romanzo di Nicole Richie del 2010

Musica 
 Priceless – disc jockey e produttore discografico britannico
 Priceless the Kid – rapper e compositore statunitense
 Priceless – album di Elkie Brooks del 1991
 Priceless – album di Kelly Price del 2003
 Priceless – album di Frankie J del 2006
 Priceless – album di Birdman del 2009
 Priceless – singolo di Melanie Fiona del 2010, dall'album The Bridge